Сергей Никонов:
 Никонов, Сергей Андреевич (1864—1942) — один из участников покушения на императора Александра III
 Никонов, Сергей Павлович (1867 — после 1920) — русский правовед.